Ка́рлос Арма́ндо Груэ́со Арболе́да (; ) — эквадорский футболист, полузащитник клуба «Сан-Хосе Эртквейкс» и сборной Эквадора.

Клубная карьера 
Родился 19 апреля 1995 в городе Санто-Доминго. Воспитанник юношеских команд футбольных клубов «ЛДУ Кито», «Дефенсор Спортинг» и «Индепендьенте дель Валье».

Во взрослом футболе дебютировал в 2011 году выступлениями за «Индепендьенте дель Валье», в котором провел один сезон, приняв участие лишь в 4 матчах чемпионата.

Своей игрой за эту команду привлек внимание представителей тренерского штаба клуба «Барселона» (Гуаякиль), в состав которого перешёл в 2012 году. Сыграл за команду из Гуаякиля два сезона. Большинство времени, проведенного в составе «Барселоны», был основным игроком команды.

30 января 2014 заключил 4-летний контракт с немецким «Штутгарт».

В январе 2016 года перешёл в клуб MLS «Даллас», подписав контракт по правилу назначенного игрока.

Летом 2019 года вернулся в Германию, подписав пятилетний контракт с «Аугсбургом».

31 января 2023 года вернулся в MLS, перейдя в клуб «Сан-Хосе Эртквейкс».

Выступления за сборную 
В 2013 привлекался в состав молодёжной сборной Эквадора. На молодёжном уровне сыграл в 9 официальных матчах.

17 мая 2014 дебютировал в составе национальной сборной Эквадора, выйдя на замену, заменив Кристиана Нобоа, в товарищеской игре против сборной Нидерландов. А уже через несколько недель 19-летний игрок был включен в заявку эквадорской сборной для участия в финальной части чемпионата мира 2014 в Бразилии.

Гол за сборную

Статистика

Клубная статистика

Сборная 

Итого: сыграно матчей: 46 / забито голов: 1; победы: 13, ничьи: 15, поражения: 18.

Достижения 
  «Барселона» (Гуаякиль)
 Победитель Чемпионата Эквадора: 2012

  «Даллас»
 Обладатель Открытого кубка США: 2016
 Победитель регулярного чемпионата MLS: 2016

Примечания

Ссылки 
 Профиль на сайте Федерации футбола Эквадора
 
 
 
 

Футболисты Эквадора
Игроки сборной Эквадора по футболу (до 20 лет)
Игроки сборной Эквадора по футболу
Игроки ФК «Индепендьенте дель Валье»
Игроки ФК «Барселона» Гуаякиль
Игроки ФК «Штутгарт»
Игроки ФК «Даллас»
Игроки ФК «Аугсбург»
Игроки ФК «Сан-Хосе Эртквейкс»